Курба́тов — русская фамилия. 

 Курбатовы — русский дворянский род.
 Курбатовы — чувашский купеческий род.

Известные носители 
 
 
 Курбатов, Аполлон Аполлонович (1851—1903) — русский инженер-технолог.
 Курбатов, Борис Николаевич (1914—2007) — спортивный гонщик.
 
 
 
 Курбатов, Владислав Андреевич (род. 1997) — российский хоккеист, нападающий.
 
 Курбатов, Евгений Вадимович (род. 1988) — российский хоккеист, защитник.
 
 Курбатов, Кирилл Анатольевич (род. 1971) — российский футболист; тренер.
 Курбатов, Константин Иванович (1926—2008) — советский писатель и журналист.
 Курбатов, Леонид Николаевич (1913—2004) — советский и российский физик.
 
 Курбатов, Митрофан Кузьмич — кяхтинский купец I гильдии, городской голова Верхнеудинска.
 Курбатов, Николай Николаевич (1886— до марта 1967) — русский военный лётчик, кавалер Георгиевского оружия (1916).
 Курбатов, Павел Павлович (род. 1937) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 
 
 Курбатов Фёдор — литературный псевдоним поэта Фридриха Траубе (1919—1943).
 Курбатов, Филипп Иванович (1914—1996) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Курбатов, Юрий Иванович (1934—2020) — российский архитектор, педагог.



Топоним 
 Курбатов — хутор, Касторенский район, Курская область, Россия

См. также

Примечания